Serguéi Rýzhikov (en ruso: Сергей Рыжиков) puede hacer referencia a:

Serguéi Nikoláyevich Rýzhikov, cosmonauta ruso.
Serguéi Víktorovich Rýzhikov, futbolista ruso.